Batursari (Batangan)
 Batursari (Kledung)
 Batursari (Mranggen)
 Batursari (Pulosari)
 Batursari (Sapuran)
 Batursari (Sirampog)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing